Leitbild steht für:

 Leitbild (Fließgewässer), der erreichbare und angestrebte Zustand eines Fließgewässers
 Leitbild einer Organisation, siehe  Unternehmensleitbild
 Leitkultur, ein gesellschaftlicher Wertekonsens
 Erziehungsleitbild, siehe Erziehungsnorm
 Leitbild, an dem man sich orientiert, siehe Idee

Siehe auch:

 Verwaltungsethik
 Kulturkritik
 Leitziel